Algis Jankauskas – calciatore lituano
 Edgaras Jankauskas – allenatore di calcio ed ex calciatore lituano
 Eligijus Jankauskas – calciatore lituano